L'Open d'Austràlia 2015, conegut oficialment com a Australian Open 2015, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura que pertany a la categoria de Grand Slam. La 103a edició del torneig se celebrarà entre el 19 de gener i l'1 de febrer de 2015 al Melbourne Park de Melbourne, Austràlia.

Destacats 
 El tennista serbi Novak Đoković va guanyar el 8è títol de Grand Slam de la seva carrera i el cinquè Open d'Austràlia en cinc finals (2008, 2011, 2012, 2013), el primer a aconseguir aquest títol en cinc ocasions en l'Era Open. El seu rival, Andy Murray, va disputar la quarta final d'aquest Grand Slam, totes comptades per derrotes i les tres darreres davant Đoković.
 La tennista estatunidenca Serena Williams (número 1 del rànquing individual) va guanyar el 19è títol de Grand Slam individual empatant així en el segon lloc de la llista de campiones de més títols de Grand Slam amb Chris Evert i Martina Navratilova, a tres de Steffi Graf. Aquest també fou el sisè títol a l'Open d'Austràlia en sis finals disputades (2003, 2005, 2007, 2009, 2010). La finalista, Maria Xaràpova, disputà la seva quarta final a Austràlia amb només una victòria (2008).
 La parella masculina italiana formada per Simone Bolelli i Fabio Fognini van guanyar el seu primer títol de Grand Slam, tot just el tercer títol com a parella. Fou el primer títol de Grand Slam d'una parella italiana des de Nicola Pietrangeli i Orlando Sirola l'any 1959. Ni els guanyadors ni els finalistes eren caps de sèrie.
 La parella femenina formada per l'estatunidenca Bethanie Mattek-Sands i la txeca Lucie Šafářová van guanyar el seu primer títol de Grand Slam en dobles femenins. Mattek-Sands ja havia guanyat un títol en dobles mixtos amb Horia Tecau (2012) mentre que per Šafářová era el primer de qualsevol categoria.
 La parella mixta formada per la suïssa Martina Hingis i l'indi Leander Paes van guanyar el seu primer títol conjuntament però aquesta fou el segon per Hingis (ambdós a Austràlia) i el setè Grand Slam de dobles mixtos per Paes, tercer a Austràlia.

Quadres individuals

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Quadre dobles mixts

Caps de sèrie

Individual masculí 
  Novak Đoković (Campió)
  Roger Federer (3a ronda)
  Rafael Nadal (Quarts de final)
  Stanislas Wawrinka (Semifinals)
  Kei Nishikori (Quarts de final)
  Andy Murray (Final)
  Tomáš Berdych (Semifinals)
  Milos Raonic (Quarts de final)
  David Ferrer (4a ronda)
  Grígor Dimitrov (4a ronda)
  Ernests Gulbis (1a ronda)
  Feliciano López (4a ronda)
  Roberto Bautista Agut (2a ronda)
  Kevin Anderson (4a ronda)
  Tommy Robredo (1a ronda)
  Fabio Fognini (1a ronda)
  Gaël Monfils (2a ronda)
  Gilles Simon (3a ronda)
  John Isner (3a ronda)
  David Goffin (2a ronda)
  Aleksandr Dolgopòlov (1a ronda)
  Philipp Kohlschreiber (2a ronda)
  Ivo Karlović (2a ronda)
  Richard Gasquet (3a ronda)
  Julien Benneteau (1a ronda)
  Leonardo Mayer (2a ronda)
  Pablo Cuevas (1a ronda)
  Lukas Rosol (2a ronda)
  Jérémy Chardy (2a ronda)
  Santiago Giraldo (2a ronda)
  Fernando Verdasco (3a ronda)
  Martin Klizan (2a ronda)

Individual femení 
  Serena Williams (Campiona)
  Maria Xaràpova (Final)
  Simona Halep (Quarts de final)
  Petra Kvitová (3a ronda)
  Ana Ivanović (1a ronda)
  Agnieszka Radwańska (4a ronda)
  Eugenie Bouchard (Quarts de final)
  Caroline Wozniacki (2a ronda)
  Angelique Kerber (1a ronda)
  Iekaterina Makàrova (Semifinals)
  Dominika Cibulková (Quarts de final)
  Flavia Pennetta (1a ronda)
  Andrea Petkovic (1a ronda)
  Sara Errani (3a ronda)
  Jelena Janković (1a ronda)
  Lucie Šafářová (1a ronda)
  Carla Suárez Navarro (1a ronda)
  Venus Williams (Quarts de final)
  Alizé Cornet (3a ronda)
  Samantha Stosur (2a ronda)
  Peng Shuai (4a ronda)
  Karolína Plíšková (3a ronda)
  Anastassia Pavliutxénkova (1a ronda)
  Garbiñe Muguruza (4a ronda)
  Barbora Záhlavová-Strýcová (3a ronda)
  Elina Svitolina (3a ronda)
  Svetlana Kuznetsova (1a ronda)
  Sabine Lisicki (1a ronda)
  Casey Dellacqua (2a ronda)
  Varvara Lepchenko (3a ronda)
  Zarina Dias (3a ronda)
  Belinda Bencic (1a ronda)

Dobles masculins 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (3a ronda)
  Julien Benneteau /  Edouard Roger-Vasselin (Quarts de final)
  Marcel Granollers /  Marc López (1a ronda)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (Semifinals)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (2a ronda)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecau (Semifinals)
  Rohan Bopanna /  Daniel Nestor (2a ronda)
  Aisam-Ul-Haq Qureshi /  Nenad Zimonjić (3a ronda)
  Robert Lindstedt /  Marcin Matkowski (2a ronda)
  Raven Klaasen /  Leander Paes (2a ronda)
  Juan Sebastian Cabal /  Robert Farah (2a ronda)
  Eric Butorac /  Sam Groth (3a ronda)
  Julian Knowle /  Vasek Pospisil (2a ronda)
  Dominic Inglot /  Florin Mergea (Quarts de final)
  Marin Draganja /  Henri Kontinen (1a ronda)
  Jamie Murray /  John Peers (3a ronda)

Dobles femenins 
  Sara Errani /  Roberta Vinci (3a ronda)
  Hsieh Su-Wei /  Sania Mirza (2a ronda)
  Iekaterina Makàrova /  Ielena Vesninà (Quarts de final)
  Martina Hingis /  Flavia Pennetta (3a ronda)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (Quarts de final)
  Garbiñe Muguruza /  Carla Suárez Navarro (2a ronda)
  Caroline Garcia /  Katarina Srebotnik (3a ronda)
  Chan Hao-Ching /  Kveta Peschke (1a ronda)
  Andrea Hlavackova /  Lucie Hradecka (3a ronda)
  Timea Babos /  Kristina Mladenovic (2a ronda)
  Anabel Medina Garrigues /  Iaroslava Xvédova (2a ronda)
  Al·la Kudriàvtseva /  Anastassia Pavliutxénkova (3a ronda)
  Michaella Krajicek /  Barbora Záhlavová-Strýcová (Semifinals)
  Chan Yung-Jan /  Zheng Jie (Final)
  Kimiko Date-Krumm /  Casey Dellacqua (2a ronda)
  Julia Görges /  Anna-Lena Grönefeld (Semifinals)

Dobles mixts 

  Sania Mirza /  Bruno Soares (Semifinals)
  Katarina Srebotnik /  Marcelo Melo (Quarts de final)
  Kristina Mladenovic /  Daniel Nestor (Final)
  Andrea Hlavackova /  Alexander Peya (Quarts de final)

  Cara Black /  Juan Sebastian Cabal (Quarts de final)
  Iaroslava Xvédova /  Nenad Zimonjić (1a ronda)
  Martina Hingis /  Leander Paes (Campions)
  Kveta Peschke /  Marcin Matkowski (1a ronda)

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial 

2015
Competicions tennístiques del 2015